biquadratisch bezeichnet in der Mathematik:
 ein Biquadrat bzw. den vierten Polynomgrad
 Biquadratische Interpolation (mit Polynomen von jeweils zweitem Grad in zwei Variablen)